Sarīn kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sarīn (ort), Kermanshah, 
 Sereyn, ort, Zanjan, 

Robotskapade Iranförgreningar